63-я бригада:

Авиационные бригады
 63-я тяжелобомбардировочная авиационная бригада дальнего действия ВВС Черноморского флота
 63-я бригада армейской авиации на ТВД

Артиллерийские бригады
 63-я артиллерийская бригада
 63-я гвардейская корпусная артиллерийская бригада
 63-я гаубичная артиллерийская бригада

Бригады морской пехоты
 63-я Киркинесская Краснознамённая бригада морской пехоты (63-я отдельная морская стрелковая бригада)

Воздушно-десантные бригады
 63-я парашютная бригада

Пехотные бригады
 63-я пехотная бригада (Германская империя)
 63-я пехотная бригада (Великобритания)
 63-я пехотная бригада (Франция)
 63-я смешанная бригада
 63-я индийская пехотная бригада

Танковые бригады
 63-я гвардейская танковая бригада
 63-я танковая бригада
 63-я особая танковая бригада имени Наркомсредмаша

Механизированные бригады
 63-я механизированная бригада
 63-я бригада территориальной обороны
 63-я отдельная механизированная бригада (Украина)

Инженерные бригады
 63-я инженерно-сапёрная бригада